Jørgen Jørgensen kan henvise til flere artikler:

 Christian Jørgensen (redaktør) (1815-1876) – dansk redaktør og folketingsmand (Jørgen Christian Jørgensen)
 Jørgen J Jørgensen (skolemand) (1873-1960) – dansk skoleinspektør
 Jørgen Jørgensen (Det Radikale Venstre) (1888-1974) – dansk radikal politiker. I samtiden kaldt Jørgen Jørgensen-Lejre (fulde navn: Jørgen Peter Laurits Jørgensen)
 Jørgen Jørgensen (Det Konservative Folkeparti) (1891-1963) – dansk konservativ politiker. I samtiden kaldt Jørgen Jørgensen-Ullerup.
 Jørgen Jørgensen (filosof) (1894-1969) – dansk filosof (fulde navn: Jens Jørgen Frederik Theodor Jørgensen)
 Jørgen Jørgensen (veterinær) (1900-1971) – en dansk veterinær og laboratorieforstander
 Jørgen Jørgensen (direktør) (1902-1968) – en dansk direktør
 Jørgen B. Jørgensen (1936-2016) - dansk cykelrytter og OL-deltager
 Jørgen Jørgensen (fodboldtræner) – fodboldstræner for Holbæk B&I i perioden 1988–1989

Se også:
 Jørgen Marquard Jørgensen (1896-1977) – en dansk officer
 Jørgen Jürgensen (1780-1841) – selvudnævnt "konge" af Island (1809)